Franciaország
Ruffec, település Charente megyében
Ruffec, település Indre megyében